Llocs:
 Prefectura de Miyazaki, a l'illa de Kyushu, Japó 
 Miyazaki (ciutat), capital de la dita prefectura
 Persones:
 Hayao Miyazaki (Akebono-cho, Tòquio, 1941), realitzador japonès
 Aoi Miyazaki (1985, Tòquio), actriu japonesa